Fedele ist ein italienischer männlicher Vorname, der auch als Familienname Verwendung findet. Er bedeutet Der Treue und entspricht dem in Deutschland vorkommenden Namen Fidelis.

Vorname
 Fedele Casella (nachweisbar von 1522 bis 1547), italienischer Bildhauer und Stuckateur
 Fedele Fenaroli (1730–1818), italienischer Komponist, Musikpädagoge
 Fedele Fischetti (1732–1792), italienischer Maler des Klassizismus in Neapel
 Fedele Gentile (1908–1993 in Rom), italienischer Schauspieler
 Fedele Lampertico (1833–1906), italienischer Nationalökonom
 Fedele Tirrito (1717–1801), Kapuzinerpater, Schriftsteller und Maler des Spätbarock
 Fedele Toscani (1909–1983), italienischer Pionier des Fotojournalismus

Familienname
 Cassandra Fedele (1465–1558), italienische Humanistin
 Ivan Fedele (* 1953), italienischer Komponist
 Michael Fedele (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Pietro Fedele (1873–1943), italienischer Historiker und Politiker

Männlicher Vorname